Мерсе́дес Ма́сон (; род. , Линчёпинг) — американская актриса шведского  происхождения.

Биография 
Мерседес Масон родилась 3 марта 1982 года в городе Линчёпинг, Швеция. В 12 лет она вместе со своей семьей переехала из Швеции в США.

Карьера 
В 13 лет она начала работать в модельном агентстве «Ford Models».

Дебютировала на телевидении в 2005 году. В 2011 году сыграла главную роль в фильме «Карантин 2: Терминал». В 2012 году сыграла главную женскую роль в сериале «Искатель». С 2012 по 2013 год снималась в сериале «Парк авеню, 666».

В 2015—2017 годах играла в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов».

Личная жизнь 
С 13 сентября 2014 года Мерседес замужем за актёром Дэвидом Денманом. У супругов есть сын — Кайус Кейн Денман (род. 10.01.2018).

Фильмография

Примечания

Ссылки